Нагиб () — египетская арабская фамилия или второе имя. Вариант арабского имени Наджиб.

Известные носители:

 Нагиб, Мохаммед — первый президент Египта
 Нагиб, Антоний — египетский кардинал
 Ахмад Нагиб аль-Хиляли-паша — египетский премьер-министр
 Махмуд, Заки Нагиб — египетский философ
 Хамед, Мохаммед Нагиб — египетский атлет

Имя 
 Махфуз, Нагиб — египетский писатель
 Савирис, Нагиб — египетский предприниматель

См. также 
 Наджиб